Kassuben steht für:

 Iljinskoje (Kaliningrad) (deutsch: Kassuben), eine Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Gebiet Königsberg (Preußen)) (Russland) und gehört zur Landgemeinde Tschistoprudnenskoje selskoje posselenije 
 Kaschuben (auch: Kassuben), ein westslawisches Volk, das aus den Pomoranen (von slawisch: Pomor’e = Gebiet am Meer) hervorging und in Polen in der Woiwodschaft Pommern (Województwo pomorskie) im Landstrich Kaschubien, auch Kaschubei genannt, lebt